FTU peut faire référence à :
 : personne trans dont le genre est non-binaire, assignée femme à la naissance.
 Syndicat des enseignants des Fidji (en anglais : ), un syndicat fidjien.

Références